Příjmení Hněvkovský nese více různých osob:

 František Hněvkovský (1887–1960), , český brigádní generál a pedagog
 Jaroslav Hněvkovský (1884–1956), český malíř a cestovatel
 Otakar Hněvkovský (1901–1980), český lékař, profesor ortopedie a dětské chirurgie
 Šebestián Hněvkovský (1770–1847), český národní buditel a básník 

Česká příjmení